Нёйи́-ле-Реа́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Административный центр кантона Нёйи-ле-Реаль. Округ коммуны — Мулен.

Код INSEE коммуны — 03197.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1362 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 852 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 657 были экономически активными, 195 — неактивными (показатель активности — 77,1 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 657 активных работали 612 человек (319 мужчин и 293 женщины), безработных было 45 (13 мужчин и 32 женщины). Среди 195 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 101 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье